Мессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Мессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Мессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн